Натуральне число 600
 600 рік до нашої ери
 600 рік нашої ери